Debreczeni László (15–16. század) költő
Debreczeni László (1903–1986) romániai magyar művészettörténész, építész, grafikus
Debreczeni László (1934–2022) orvos, szabadságharcos